Sandy Creek, une localité de Caroline du Nord ;
 Sandy Creek, ville dans l’État de New York ;
 Sandy Creek, village dans l’État de New York ;
 la Sandy Creek, un cours d'eau de l'Utah.

Voir aussi